Charlotte Huhn ist der Name folgender Personen:
* Charlotte Huhn (Sängerin) (1865–1925), deutsche Opernsängerin
 Charlotte Huhn (Seebergen) (1831–1913), deutsche Wohltäterin des Ortes Seebergen in Thüringen